Horsham ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

 Horsham in West Sussex, England
 Horsham (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Horsham District, der zugehörige Distrikt
 Horsham (Worcestershire), England
 Horsham (Victoria), Australien
 die zugehörige Horsham Rural City
 Horsham (Pennsylvania), USA
 Horsham Township, Pennsylvania, USA